Бонет ( «шапка, шапочка»):
 Бонет или боннет — небольшая шапочка, шляпа без полей, берет или академический головной убор.
 Бонет — итальянский десерт.
 Бонет (боне, банета, боннет) — покрытие из земли, мешков с землей или дёрна над бруствером, углами равелинов, контргардов и т. д. для защиты обороняющихся от продольного и затыльного обстрела, шрапнели и осколков.
 Боннет — часть долгосрочного укрепления, использовавшаяся до появления дальнобойной артиллерии, которая располагалась преимущественно в исходящих углах, заменяя траверсы для укрытия от косого и продольного огня.
 Бонет, или бонета — холодильный ларь, островная витрина, морозильная ванна (вид холодильного оборудования).
 Бонет — полотнище, пристёгивавшееся к парусам для увеличения их площади. Использовалось в XIV - XVIII веках.
Бонет () — испанская фамилия.

 Бонет, Артуро — испанский шахматист.
 Бонет, Карлос (род. 1977) — парагвайский футболист.
 Бонет, Хосе Море (род. 1953) — испанский футболист и тренер.

 

 См. также 
 Конфедератка
 Ермолка
 Академическая одежда

 Примечания